Иччи:
 Иччи — ду́хи в якутской мифологии.
 «Иччи» — российский фильм ужасов якутского производства.

См. также 
 Itzy (с корейского произносится как Иччи) — южнокорейская гёрл-группа.